Für die olympischen Rugbyturniere 2020 konnten sich pro Geschlecht 12 Mannschaften qualifizieren. Jeweils ein Quotenplatz stand der japanischen Delegation als Gastgeber zu.

Männer

Übersicht

World Rugby Sevens Series 2018/19 
Über die World Rugby Sevens Series 2018/19 konnten sich die vier besten Mannschaften einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele sichern. Somit sind die Fidschi-Inseln, die Vereinigten Staaten, Neuseeland und Südafrika für Tokio qualifiziert.

Asiatisches Qualifikationsturnier 
Bei einem Turnier vom 23. bis 24. November 2019 in Incheon, Südkorea wurde ein Quotenplatz für die Spiele an Südkorea als Sieger des Turniers  vergeben. Japan nahm nicht teil, da es bereits als Gastgeber qualifiziert ist.

Afrikanisches Qualifikationsturnier 
Kenia wurde als afrikanischer Vertreter bei einem Turnier vom 9. bis 10. November 2019 in Johannesburg ermittelt.

Finalrunde

Europäisches Qualifikationsturnier 
Für das europäische Qualifikationsturnier waren die besten neun Teams der Moskau Sevens 2019 qualifiziert. Des Weiteren nahmen der Erst- und Zweitplatzierte der Europe Sevens Trophy sowie der Sieger der Europe Sevens Conference teil. Die englische Mannschaft, die Großbritannien vertrat, konnte sich als Sieger für die Olympischen Spiele qualifizieren. Frankreich als Finalist und Irland als Dritter hatten vom 20. bis 21. Juni 2020 eine weitere Möglichkeit über ein internationales Qualifikationsturnier sich einen Quotenplatz für Tokio zu sichern.

Finalrunde

Südamerikanisches Qualifikationsturnier 
In Santiago de Chile konnte Argentinien das Turnier gewinnen und hat sich somit für die Olympischen Spiele qualifiziert. Brasilien als Finalist und Chile als Dritter hatten vom 20. bis 21. Juni 2020 eine weitere Möglichkeit über ein internationales Qualifikationsturnier sich einen Quotenplatz für Tokio zu sichern.

Finalrunde

RAN Sevens 2019 
Kanada hat sich als Sieger des RAN Sevens 2019 den Platz als Vertreter für Nord-/Zentralamerika gesichert. Jamaika als Finalist und Mexiko als Dritter hatten vom 20. bis 21. Juni 2020 eine weitere Möglichkeit über ein internationales Qualifikationsturnier sich einen Quotenplatz für Tokio zu sichern.

Internationales Qualifikationsturnier 
Vom 20. bis 21. Juni 2020 spielten zwölf Mannschaften um den letzten Quotenplatz. Teilgenommen haben an diesem Turnier der Zweit- und Drittplatzierte jedes kontinentalen Qualifikationsturnier. Es qualifizierte sich Irland durch einen 28:19-Sieg im Finale gegen Frankreich.

Frauen

Übersicht

World Rugby Sevens Series 2018/19 
Über die World Rugby Sevens Series 2018/19 konnten sich die vier besten Mannschaften einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele sichern. Somit haben sich Neuseeland, die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien für Tokio qualifiziert.

Asiatisches Qualifikationsturnier 
Das Qualifikationsturnier für Asien wurde vom 9. bis 10. November in Guangzhou, China ausgetragen. China konnte das Turnier gewinnen und tritt damit als asiatischer Vertreter an den Spielen in Tokio an.

Finalrunde

Afrikanisches Qualifikationsturnier 
Der Qualifikationswettbewerb für Afrika wurde vom 12. bis 13. Oktober 2019 in Jemmal, Tunesien ausgetragen. Südafrika gewann das Qualifikationsturnier, lehnte jedoch diesen Platz ab, da es keine Plätze von kontinentalen Turnieren annehmen wollte. Stattdessen qualifizierte sich Kenia als Zweiter.

Finalrunde

Europäisches Qualifikationsturnier 
Für das europäische Qualifikationsturnier waren die besten sieben Teams der Marcoussis Sevens 2019 qualifiziert. Des Weiteren nahmen die vier besten Nationen der Europe Sevens Trophy sowie der Sieger der Europe Sevens Conference teil. Die englische Mannschaft, die Großbritannien vertrat, konnte sich als Sieger für die Olympischen Spiele qualifizieren. Russland als Finalist und Frankreich als Dritter haben vom 20. bis 21. Juni 2020 eine weitere Möglichkeit über ein internationales Qualifikationsturnier sich einen Quotenplatz für Tokio zu sichern.

Finalrunde

RAN Sevens 2019 
Da sowohl die Vereinigten Staaten als Sieger als auch Kanada als Zweiter sich bereits über die World Rugby Sevens Series qualifizierten, wurde das Olympische Qualifikationsturnier um einen Quotenplatz erweitert.

Ozeanisches Qualifikationsturnier 
Vom 7. bis 9. November 2019 fand das Qualifikationsturnier von Ozeanien in Suva, Fidschi statt. Fidschi qualifizierte sich als Sieger des Turniers.

Finalrunde

Südamerikanisches Qualifikationsturnier 
In Lima, Peru konnte Brasilien das Turnier gewinnen und hat sich somit für die Olympischen Spiele qualifiziert. Kolumbien als Finalist und Argentinien als Dritter haben vom 20. bis 21. Juni 2020 eine weitere Möglichkeit über ein internationales Qualifikationsturnier sich einen Quotenplatz für Tokio zu sichern.

Finalrunde

Internationales Qualifikationsturnier 
Vom 20. bis 21. Juni 2020 werden zwölf Mannschaften um die letzten zwei Quotenplätze spielen. Teilnehmen werden an diesem Turnier der Zweit- und Drittplatzierte jedes kontinentalen Qualifikationsturnier. Da die Mannschaft aus Südafrika auf eine Teilnahme in Tokio verzichtet, erhielt Kenia als Vizemeister den Quotenplatz für Afrika. Deshalb darf Tunesien, als Vierter der Afrikameisterschaft, neben Madagaskar, als zweiter afrikanischer Vertreter an diesem Turnier teilnehmen. Die französische Stadt Biarritz hat sich als Austragungsort für das Turnier beworben.

Weblinks 

 Qualifikationssystem

Einzelnachweise 

Rugby
Qualifikation
Rugby 2019